

Geografia 
 Portusuu Kullak – isola nella Groenlandia

Persone 
 Adolph Kullak (1823-1862) – pianista e compositore tedesco
 Ernst Kullak (1855-1914) – pianista e compositore tedesco
 Franz Kullak (1844-1913) – pianista e compositore tedesco
 Henning Kullak-Ublick (1955) – docente tedesco
 Horst Kullak-Ublick (1924-2016) – diplomatico tedesco
 Theodor Kullak (1818-1882) – musicista e compositore tedesco